Бахаревское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область 
 Бахаревское сельское поселение — входит в Каргапольский район
 Бахаревское сельское поселение — входит в Сафакулевский район

Тамбовская область 
 Бахаревское сельское поселение — входит в Сампурский район